Zkratka R40, R 40 či R-40 může označovat:
 chlormethan – plyn používaný jako chladivo
 Renault R-40 – lehký francouzský pěchotní tank
 střelu R-40 – raketová střela typu vzduch–vzduch

Zkratky